Маріуш Кжиштоф Черкавський (,  13 квітня 1972, Радомсько) — польський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Польщі.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1988 року виступами за команду ГКС (Тихи).

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 106-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадієнс», «Торонто Мейпл-Ліфс», ГКС (Тихи), «Юргорден», «Гамарбю», «Кіекко Еспоо», «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» та «Гамільтон Бульдогс».

Загалом провів 787 матчів у НХЛ, включаючи 42 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Польщі, на головних турнірах світового хокею провів 36 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Особисте життя 
Черкавський у 1996 році одружився з польською акторкою Ізабеллою Скорупко. У 1997 році в пари народилася донька Юлія. 1998 року пара розійшлась. З 2007 Маріуш одружений з Емілією Рашинською. У 2009 році в пари народився син Іво.

Посилання 
 

Польські хокеїсти
Гравці збірної Польщі з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти ГКС (Тихи)
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Уродженці Радомсько
Хокеїсти «Гаммарбю»